Advecție este termenul care se poate referi la unul din conceptele de mai jos.

Fizică
Advecția reprezintă schimbarea unei proprietăți fizice care are loc într-un  anumit punct P, provocată de mișcarea de ansamblu a masei fluide în care se găsește punctul P.

Geografie și meteorologie
Advecția reprezintă transportul unei cantități scalare care se menține într-un câmp scalar.